Morschacher – abitanti di Morschach
Morschacher – abitanti di Muotathal